Тугов — фамилия.
 Тугов, Владимир Батахович (1935—2006) — абазинский критик и литературовед.
 Тугов, Пётр Иванович (1920—1990) — полный кавалер ордена Славы.